Huntington [hantingtn] může odkazovat k následujícím:

Lidé 
 Ellsworth Huntington – americký ekonom a geograf
 George Huntington – americký lékař, objevil Huntingtonovu chorobu
 Rosie Huntington-Whiteleyová (1987) – anglická modelka a herečka
 Samuel Huntington (1927–2008) – americký politický vědec

Místopisné jméno 
 Spojené království
 Huntington (Cheshire) – obec v Cheshire v Anglii
 Huntington (Herefordshire) – vesnice v Herefordshire v Anglii
 Huntington (Staffordshire) – obec v Staffordshire v Anglii
 Spojené státy americké
 Huntington Beach – město v Kalifornii
 Huntington Park – město v Kalifornii
 Huntington (Arkansas) – město v Arkansasu
 Huntington (Marion County, Florida) – nezačleněná osada v okrese Marion County na Floridě
 Huntington (Putnam County, Florida) – nezačleněná osada v okrese Putnam County na Floridě
 Huntington (Indiana) – město v Indianě
 Huntington (Maryland) – obec v Marylandu
 Huntington (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Huntington (New York) – město v New Yorku
 Huntington (Oregon) – město v Oregonu
 Huntington (Texas) – město v Texasu
 Huntington (Utah) – město v Utahu
 Huntington (Vermont) – město ve Vermontu
 Huntington (Virginie) – město ve Virginii
 Huntington (Západní Virginie) – město v Západní Virginii
 Huntington (Wisconsin) – nezačleněná osoda ve Wisconsinu

Ostatní 
 Huntingtonova choroba – dědičné neurodegenerativní onemocnění

Rozcestníky - příjmení